Його́ Імпера́торська Висо́кість Вели́кий Кня́зь Володи́мир Олекса́ндрович ( 10 (22) квітня 1847, Санкт-Петербург —  4 (17) лютого 1909, Санкт-Петербург) — 4-й син імператора Олександра II та імператриці Марії Олександрівни; сенатор, член Державної ради Російської імперії (з 1872), генерал-ад'ютант, генерал від інфантерії (з 1880), президент Академії мистецтв (1876—1909); молодший брат Олександра III, рідний дядько Миколи ІІ. Був одружений з донькою великого герцога Макленбург-Шверінського Марією Александріною Єлизаветою Елеонор.

Біографія 

У день свого народження (10 квітня 1847 року) був призначений шефом лейб-гвардійського Драгунського полку, який перебував у лейб-гвардійському Преображенському полку і лейб-гвардійському Саперному батальйоні.

Обіймав відповідальний пост Головнокомандувача військами Гвардії та Санкт-Петербурзького Військового Округу. 9 січня 1905 віддав історичний наказ — стріляти по натовпу, що прийшов під стіни Зимового палацу з петицією до царя. У жовтні 1905 року, у зв'язку зі скандальним одруженням старшого сина Кирила, покинув всі посади і подав у відставку.

Маніфестом імператора Олександра III від 14 березня 1881 був призначений регентом на випадок смерті імператора — до повноліття спадкоємця престолу Миколи Олександровича (або у випадку кончини останнього).

Посади:
 Член Державної ради (з 1872);
 Член Комітету міністрів;
 голова Комісії зі спорудження храму Воскресіння Христового (з 1883);
 почесний член берлінського православного церковного Свято-Князь-Володимирського братства (з 1890);
 почесний голова Київського товариства старожитностей і мистецтв;
 почесний член Миколаївської Інженерної академії (з 1899).

Помер 4 лютого 1909 року. Про його смерть було офіційно сповіщено Найвищим маніфестом того ж дня. 7 лютого відбулося перевезення тіла з його палацу в Петропавлівський собор, а 8 лютого — поховання й відспівування, яке очолив митрополит Санкт-Петербурзький і Ладозький Антоній. На церемонії були присутні імператор (Микола ІІ), велика княгиня Марія Павлівна (вдова), інші члени імператорської сім'ї, голова Ради міністрів Петро Аркадійович Столипін, а також цар Болгарії Фердинанд I.

Нагороди

Російська імперія 
 Орден Андрія Первозванного (22 квітня 1847)
 Орден Святого Олександра Невського (22 квітня 1847)
 Орден Святої Анни 1-го ступеня (22 квітня 1847)
 Орден Білого орла (22 квітня 1847)
 Орден Святого Станіслава 1-го ступеня (11 червня 1865)
 Орден Святого Володимира
 4-го класу (22 квітня 1868)
 2-го класу з мечами (15 вересня 1877)
 1-го класу (15 травня 1883)
 Орден Святого Георгія 3-го ступеня (14 листопада 1877)
 Золота зброя «За хоробрість» з алмазами (1877)
 Портрет Його Величності для носіння на грудях (1896)
 Діамантами всипаний портрет Імператорів Миколи I, Олександра II, Олександра III, Миколи II для носіння на грудях (1904)

Королівство Пруссія 
 Орден Чорного орла з ланцюгом
 орден (27 липня 1857)
 ланцюг (30 серпня 1872)
 Орден Червоного орла, великий хрест (27 липня 1857)
 Pour le Mérite (16 грудня 1877)

Королівство Італія 
 Вищий орден Святого Благовіщення (квітень 1869)
 Орден Святих Маврикія та Лазаря, великий хрест (квітень 1869)
 Орден Корони Італії, великий хрест (квітень 1869)

Велике герцогство Баден 
 Орден Вірності (Баден) (29 серпня 1872)
 Орден Церінгенського лева, великий хрест з ланцюгом (29 серпня 1872)

Інші країни 
 Орден Людвіга (Гессен), великий хрест (8 червня 1857)
 Орден Таковського хреста, великий хрест (Королівство Сербія; 27 липня 1857)
 Орден Заслуг герцога Петра-Фрідріха-Людвіга, великий хрест із золотою короною (Велике герцогство Ольденбург; 28 липня 1860)
 Орден Вюртемберзької корони, великий хрест (1864)
 Орден Слона (Данія; 14 червня 1866)
 Орден Почесного легіону, великий хрест (Друга французька імперія; 6 червня 1867)
 Орден Білого Сокола, великий хрест (Велике герцогство Саксен-Веймар-Ейзенахське; 17 червня 1867)
 Орден Спасителя, великий хрест (Королівство Греція; 28 червня 1867)
 Орден князя Данила I, великий хрест (Князівство Чорногорія; 22 листопада 1868)
 Орден Серафимів (Шведсько-норвезька унія; 27 липня 1869)
 Орден Леопольда I, великий хрест з ланцюгом (Бельгія; 13 червня 1870)
 Орден Нідерландського лева, великий хрест (1 липня 1870)
 Королівський угорський орден Святого Стефана, великий хрест (Австро-Угорщина; 19 серпня 1872)
 Орден Вендської корони, великий хрест з короною в руді (Мекленбург; 22 квітня 1874)
 Залізний хрест за переправу через Дунай в 1877 році (Об'єднане князівство Волощини та Молдови; 1878)
 Орден дому Саксен-Ернестіне, великий хрест (1880)
 Орден Золотого руна (Іспанія; 29 жовтня 1891)
 Орден Святого Губерта (Королівство Баварія; 1897)
 Орден хризантеми з ланцюгом (Японська імперія; 13 квітня 1902)
 Королівський Вікторіанський орден, почесний великий хрест (Британська імперія; 29 грудня 1903)

Сім'я 

16 серпня 1874 одружився в Петербурзі на Марії Павлівні (Марія Александріна Елізабета Елеонор), принцесі Мекленбург-Шверінській, старшій дочці великого герцога Мекленбург-Шверінського Фрідріха Франца II. Дружина приходилася йому троюрідною племінницею по лінії діда з боку батька (подружжя були нащадками російського імператора Павла I) і троюрідною сестрою по лінії бабки з боку батька (подружжя були правнуками пруського короля Фрідріха Вільгельма III і його дружини Луїзи Мекленбург-Стреліцкої).

Діти:
 Олександр Володимирович (1875—1877);
 Кирило Володимирович (1876—1938);
 Борис Володимирович (1877—1943);
 Андрій Володимирович (1879—1956);
 Олена Володимирівна (1882—1957).

Родовід

Примітки

Джерела 
 Крылов-Толстикович А., Барковец О., Великий князь Владимир Александрович. Изд. «Абрис». , 2010. 
 Шилов Д. Н., Члены Государственного совета Российской империи 1801—1906. , 2007. — С.132—138.

Посилання 
 Владимир Александрович Романов , Биографический указатель, сайт «Хронос» 

Романови
Князі
Уродженці Санкт-Петербурга
Померли в Санкт-Петербурзі
Члени Київського товариства старожитностей і мистецтв